Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2020 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ. Соревнования  в группе А прошли в столице Белоруссии Минске с 9 по 15 декабря 2019 года, а в группе В в столице Украины Киеве с 12 по 18 декабря 2019 года.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получает право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2021 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получает право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2021 года.
   вылетела в группу В первого дивизиона 2021 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2021.
   вылетела в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2021.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд.  10 команд — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа A

Группа B

Судьи 

Группа А
По данным IIHF 

Главные судьи
  Михал Баца(BACA Michal)
  Андреа Москен(MOSCHEN Andrea)
  Алексей Рощин(ROSHCHYN Alexei)
  Маркус Ваннерстедт(WANNERSTEDT Marcus)

Линейные судьи
  Павел Бадыль(BADYL Pavel)
  Никола Бассо(BASSO Nicola)
  Тома Кайло(CAILOTT Thomas)
  Дарио Фукс(FUCHS Dario)
  Лукаш Кацей(KACEJ Lukas)
  Никита Поляков(PALIAKOU Mikita)
  Тойво Тилку(TILKU Toivo)

Группа В
По данным IIHF 

Главные судьи
  Миха Буловец
  Ричард Магнуссон
  Эндрю Миллер
  Расмус Топпел

Линейные судьи
  Роман Кадерли
  Илья Хохлов
  Илиа Кисил
  Артём Корепанов
  Андреас Вайзе Крёйер
  Патрик Лагузов
  Назар Слезов

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным IIHF

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Янис Ворис
 Защитник:  Илья Соловьёв
 Нападающий:  Беньямин Баумгартнер

По данным IIHF

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Артур Оганджанян
 Защитник:  Давид Покорньи
 Нападающий:  Пьеррик Дюбе

Ссылки 
 
 

Хоккей
2019 год в хоккее
П
М1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей